Chris Driedger (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière en junior avec les Americans de Tri-City dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En juillet 2011, il est échangé aux Hitmen de Calgary avec qui il s'aligne jusqu'en 2014.Il est choisi au troisième tour, en soixante-seizième position par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il passe professionnel en 2014 dans l'ECHL avec les Jackals d'Elmira.

Le , il joue ses premières minutes dans la Ligue nationale de hockey avec les Sénateurs face aux Rangers de New York.

Après plusieurs saisons à évolue dans l'ECHL, la Ligue américaine de hockey et de brefs passages dans la LNH avec les Sénateurs, il obtient sa première titularisation dans la LNH avec les Panthers de la Floride le  et réalise son premier blanchissage au cours d'une victoire 3-0 face aux Predators de Nashville. Il s'établit comme la doublure de Sergueï Bobrovski au cours de la saison 2020-2021.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Americans de Tri-City || WHL || 22 || 6 || 6 || 1 || 977 || 57 || 3,5 || 88,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Hitmen de Calgary || WHL || 44 || 24 || 12 || 3 ||  || 107 || 2,8 || 89,6 || 3 || 0 || 2 || 0 || 2 || 82 || 9 || 6,59 || 81,2 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Hitmen de Calgary || WHL || 54 || 36 || 14 || 4 ||  || 134 || 2,51 || 91,5 || 2 || 0 || 17 || 11 || 6 ||  || 40 || 2,39 || 93,1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Hitmen de Calgary || WHL || 50 || 28 || 14 || 7 ||  || 127 || 2,64 || 91,8 || 3 || 0 || 6 || 2 || 3 || 328 || 24 || 4,39 || 87 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL || 4 || 1 || 2 || 0 || 199 || 13 || 3,92 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 1 ||  ||  ||  || 26 || 2 || 4,58 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceMen d'Evansville || ECHL || 40 || 8 || 27 || 4 ||  || 142 || 3,78 || 88,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 8 || 6 || 0 || 0 || 401 || 17 || 2,55 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d’Ottawa || LNH || 1 ||  ||  ||  || 23 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 39 || 18 || 15 || 4 ||  || 105 || 2,83 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d’Ottawa || LNH || 1 ||  ||  ||  || 32 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 34 || 12 || 19 || 1 ||  || 103 || 3,22 || 90 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d’Ottawa || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 40 || 4 || 6 || 73,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Thunder de Wichita || ECHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 9 || 4,51 || 87,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 10 || 2 || 5 || 0 || 490 || 33 || 4,04 || 88,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL || 17 || 9 || 7 || 1 ||  || 43 || 2,55 || 92,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 32 || 18 || 12 || 1 ||  || 75 || 2,45 || 92,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Monarchs de Manchester || ECHL || 12 || 6 || 5 || 0 || 676 || 31 || 2,75 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 15 || 6 || 9 || 0 || 891 || 34 || 2,29 || 93,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 12 || 7 || 2 || 1 || 643 || 22 || 2,05 || 93,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 23 || 14 || 6 || 3 ||  || 47 || 2,07 || 92,7 || 3 || 0 || 3 || 0 || 1 || 130 || 8 || 3,7 || 87,1 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||  || 

| 39 || 21 || 9 || 4 ||  ||  || 2,08 || 92,9 || 4 || 3
| 0 || 1 || 0 || ||  || ||  || 0 ||

Récompenses

LAH 
 2018-2019 : meilleur pourcentage d'arrêts.
 2019-2020 : participe au match des étoiles.

Notes et références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Winnipeg
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Kraken de Seattle